Cassilândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cassilândia (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Cassilândia (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar